Алту́фьевский путепрово́д — название трёх путепроводов на Алтуфьевском шоссе:

 Первый Алтуфьевский путепровод
 Второй Алтуфьевский путепровод
 Третий Алтуфьевский путепровод